Косяче́нко — поширене українське патронімічне прізвище від слова козак.

Відомі носії 

 Косяченко Віктор Трохимович — український письменник, літературознавець, педагог.
 Косяченко Григорій Панфілович — український поет доби Розстріляного відродження.
 Косяченко Григорій Петрович — радянський державний діяч українського походження.
 Косяченко Олексій Іванович — старшина Дієвої Армії УНР.